ТЛТ — многозначная аббревиатура:
 ТЛТ — таможенно-логистический терминал
 ТЛТ — телескопический трап
 ТЛТ — теплоизолированная лифтовая труба
 Тлт — Тольятти
 ТЛТ — транслептическая терапия
 ТЛТ — транспортно-логистический терминал
 ТЛТ — тромболитическая терапия

См. также 
  — аббревиатура латиницей